«Тролли. Праздник продолжается» () — американский телесериал, основанный на мультфильме «Тролли». Премьера в США состоялась 19 января 2018 года на каналах Nickelodeon и Nick Jr., а в России на СТС с 12 мая 2018 года в озвучке от СВ-Дубль.

В озвучивании принимали участие Кэри Уолгрен, Эрик Бауза, Том Кенни, Керри Кенни, Грег Сайпс и Робби Дэймонд. Тимберлейк также выступил музыкальным продюсером мультфильма и записал сингл «Can’t Stop the Feeling!».

Сюжет 
Главная героиня мультсериала — жизнерадостная Розочка. В городке троллей населяют очень различные существа — тролли. Среди них — Цветан, лучший друг Розочки. Ручеёк — самый спокойный тролль в деревне и Купер — красная троллошадка. Розочка живёт вместе со старым скрягой — Розовым королём. Розочка — оптимист по жизни. Она любит наряжатся и гулять. Её любимое занятие — устраивать вечеринки, петь и танцевать. У неё есть собственный магнитофон розового цвета.

Персонажи

Главные герои 
 Розочка () — нарядная принцесса и поющий тролль. Устраивает всякие вечеринки и сама кого-то приглашает. Оптимист. В отличий от Цветана, она отважная и смешливая тролль-девочка.
 Цветан () — очень умный и осторожный. Немного страшный в отличий от некоторых. Он изобретает с помощью своих мыслей в голове всякие природные штучки. Пессимист. Страдает акрофобией.
 Ручеёк () — самый спокойный среди троллей. Тоже, как и Розочка, отважный, смелый и смешливый. Когда надо быть спокойным, он всегда тише воды, ниже травы. Первое появление в серий «Скамейка».
 Купер () — очень весёлый и быстрый. Всегда всем доволен. Имеет троих самых лучших друзей — Розочку, Цветана и Ручейка

Список серий

1 сезон (2018)

2 сезон (2018)

3 сезон (2018)

6 сезон (2019)

7 сезон (2019)

8 сезон (2019)

Актёры озвучивания

Главные герои 
 Amanda Leighton — Розочка
 Skylar Astin — Цветан (Русский дубляж — Евгений Вальц)
 David Fynn — Здоровяк (Русский дубляж — Даниил Эльдаров)
 Fryda Wolff — DJ Звуки, Сатинка и Синелька (Русский дубляж — Лина Иванова)
 Ron Funches — Купер
 Sean T. Krishnan — Алмаз (Русский дубляж — Николай Быстров)
 Kevin Michael Richardson — Кроха (Русский дубляж — Даниил Эльдаров)

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы США, запущенные в 2018 году
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Оригинальные детские телесериалы Netflix
Мультсериалы на английском языке
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов